Le mot distorsion désigne la déformation d'un objet par rapport à sa forme ou son objet original ou normal. Il peut particulièrement désigner :
 Distorsion du signal électrique, en électronique, sa modification par autre chose qu'un coefficient multiplicateur et un retard dans le temps, et un critère de qualité des appareils ; 
 Distorsion, un des effets sonores pour la guitare électrique, consistant en une déformation volontaire du signal,
 Distorsion optique, aberration d'un miroir ou d'une lentille ou un groupe de lentilles (objectif photographique, oculaire) qui cause une déformation géométrique des images produites,
 Distorsion spatiale, notion de physique relativiste (exploitée en science-fiction, notamment dans Star Trek : voir Distorsion (Star Trek)),
 Distorsion de marché, perturbation du fonctionnement d’un secteur d'activité provoquée par un facteur exogène. On parle aussi de distorsion de la concurrence
 En médecine, déformation d'une partie du corps par la contraction de muscles ou par le relâchement des muscles opposés
 En mécanique des milieux continus, la distorsion est une variation angulaire caractérisant le tenseur des déformations
Homonymie